Phelister — род жуков-карапузиков из семейства Histeridae (Histerinae, Exosternini). Более 100 видов. Неотропика: Южная Америка, Центральная Америка. Длина 1—5 мм. Тело овальное, красновато-коричневое. Передние голени с прямой впадиной для лапок. Передний край мезостерны бисинусный, с более или менее отчётливым срединным выступом, который входит в базальный край переднегруди. Обитают в подстилке, питаются мелкими членистоногими, некоторые представители рода ассоциированы с общественными насекомыми (главным образом, с муравьями).

Систематика 
Более 100 видов, из которых 57 в составе видовой группы Phelister blairi. В ходе нескольких ревизий, проведённых в последние годы энтомологами Майклом Катерино (Michael S. Caterino, Clemson University, Clemson, Южная Каролина, США) и Алексеем Тищечкиным (Santa Barbara Museum of Natural History, Санта-Барбара, США) было описано более 60 новых для науки видов.

 Phelister acoposternus Marseul, 1853
 Phelister aduncus Schmidt, 1893
 Phelister affinis J. E. LeConte, 1860
 Phelister alticola Schmidt, 1893
 Phelister amazoniae  (Lewis, 1898)
 Phelister amplistrius Schmidt, 1893
 Phelister atrolucens Casey
 Phelister balzanii Schmidt, 1889
 Phelister bipulvinatus Marseul, 1853
 Phelister bistriatus Hinton, 1935
 Phelister blairi Hinton, 1935
 Phelister bolivianus Bickhardt, 1920
 Phelister bovinus Marseul, 1853
 Phelister brevis Bickhardt, 1917
 Phelister brevistriatus Casey, 1916
 Phelister brevistrius Marseul, 1853
 Phelister bruchi Bickhardt, 1920
 Phelister bryanti Caterino & Tishechkin, 2019
 Phelister canalis Lewis, 1888
 Phelister carinifrons Schmidt, 1893
 Phelister carinullus Hinton, 1935
 Phelister carnochani Casey
 Phelister chapadae Lewis, 1900
 Phelister chilicola Marseul, 1870
 Phelister colombiae Lewis, 1908
 Phelister completus Schmidt, 1893
 Phelister condor Mazur, 1988
 Phelister contractus Casey
 Phelister daugar Marseul, 1861
 Phelister degallieri Kanaar, 1997
 Phelister desbordesi Bickhardt, 1917
 Phelister egincola Marseul, 1889
 Phelister erraticus Marseul, 1887
 Phelister finitimus Bickhardt, 1918
 Phelister flectohumerale Wenzel & Dybas, 1941
 Phelister foveicollis Lewis, 1902
 Phelister fractistrius Lewis, 1908
 Phelister fulvulus Marseul, 1870
 Phelister gebieni Bickhardt, 1920
 Phelister geijskesi Kanaar, 1997
 Phelister globiformis Marseul, 1853
 Phelister gracilis Schmidt, 1889
 Phelister haemorrhous Marseul, 1853
 Phelister hamistrius Schmidt, 1893
 Phelister interpunctatus Kirsch, 1866
 Phelister interrogans Marseul, 1889
 Phelister interruptus Hinton, 1935
 Phelister latus Wenzel & Dybas, 1941
 Phelister luculentus Bickhardt, 1917
 Phelister miramon Marseul, 1861
 Phelister mobilensis Casey, 1916
 Phelister mobiliensis
 Phelister muscicapa Marseul, 1870
 Phelister nanus Schmidt, 1889
 Phelister nidicola Bickhardt, 1920
 Phelister notandus Schmidt, 1893
 Phelister panamensis J. E. LeConte, 1860
 Phelister parallelisternus Schmidt, 1893
 Phelister parecis Caterino & Tishechkin, 2019
 Phelister petro Bickhardt, 1917
 Phelister praecox (Erichson, 1847)
 Phelister praedatorius Reichensperger, 1939
 Phelister pulvis Marseul, 1861
 Phelister pumilus (Erichson, 1834)
 Phelister puncticollis Hinton, 1935
 Phelister purgamenticolus Wenzel & Dybas, 1941
 Phelister pusillus Hinton, 1935
 Phelister pusio (Erichson, 1847)
 Phelister pusioides Marseul, 1861
 Phelister pygmaeus Bickhardt, 1918
 Phelister rectisternus Lewis, 1908
 Phelister rouzeti (Fairmaire, 1849)
 Phelister rubens Marseul, 1853
 Phelister rubicundus Marseul, 1889
 Phelister rufinotus Marseul, 1861
 Phelister ruptistrius Schmidt, 1893
 Phelister salobrus Marseul, 1887
 Phelister sanguinipennis Marseul, 1853
 Phelister sculpturatus Schmidt, 1893
 Phelister severus Bickhardt, 1917
 Phelister simplex Casey
 Phelister simus Marseul, 1861
 Phelister sonorae Caterino & Tishechkin, 2019
 Phelister stercoricola Bickhardt, 1909
 Phelister striatinotus Wenzel & Dybas, 1941
 Phelister subgibbosus Hinton, 1935
 Phelister subrotundus (Say, 1825)
 Phelister testudo Lewis, 1908
 Phelister thiemei Schmidt, 1889
 Phelister tremolerasi Bickhardt, 1920
 Phelister trigonisternus Marseul, 1889
 Phelister tristriatus Hinton, 1935
 Phelister uncistrius Lewis, 1888
 Phelister venustus
 Phelister vernus (Say, 1825)
 Phelister vibius Marseul, 1861
 Phelister warneri Caterino & Tishechkin, 2019
 Phelister weberi Bickhardt, 1917
 Phelister wickhami Casey, 1916
 Phelister williamsi Wenzel & Dybas, 1941
 Другие виды

Дополнение 
 2020 год (Caterino & Tishechkin, 2020): Phelister erwini, Phelister erwini, Phelister  fimbriatus, Phelister stellans, Phelister sparsus, Phelister pretiosus, Phelister  globosus, Phelister serratus, Phelister geminus, Phelister parana, Phelister asperatus, Phelister uniformis, Phelister miscellus, Phelister inbio, Phelister tunki, Phelister ifficus, Phelister genieri, Phelister marginatus, Phelister vazdemelloi, Phelister dilatatus, Phelister  spectabilis, Phelister pervagatus, Phelister morbidus, Phelister annulatus, Phelister  sphaericus, Phelister fraternus, Phelister conjunctus, Phelister chabooae, Phelister arcuatus , Phelister gregarius, Phelister praecisus, Phelister rudis, Phelister incongruens, Phelister  congruens, Phelister praesignis, Phelister umens, Phelister almeidae, Phelister chicomendesi , Phelister microdens, Phelister matatlantica, Phelister curvipes, Phelister vilavelha, Phelister rio, Phelister semotus, Phelister uncinatus, Phelister inscriptus, Phelister incertus , Phelister okeefei, Phelister blairoides, Phelister pirana.

Примечания

Литература 
 Mazur S. (1984). A World Catalogue of Histeridae (Coleoptera). — Polskie Pismo Entomologiczne 54(3/4): 1—376.
 Mazur S. (1997). A world catalogue of the Histeridae (Coleoptera: Histeroidea). — Genus International Journal of Invertebrate Taxonomy, Supplement: 1—373.
 Mazur S. (2011). A concise catalogue of the Histeridae (Coleoptera). — Warsaw University of Life Sciences — SGGW Press, Warsaw, 332 pp.

Ссылки 
 Database of the superfamily Histeroidea: family Histeridae, family Syntelidae & family Sphaeritidae: Phelister

Карапузики
Насекомые Южной Америки
Роды жесткокрылых
Насекомые Евразии